Die Communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 22. April 2013 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Longuyon.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terre Lorraine du Longuyonnais
Gegründet 2013